— девиз правления (нэнго) японского императора Коноэ, использовавшийся с 1142 по 1144 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 28-й день 4-й луны 2-го года Эйдзи (по юлианскому календарю — 25 мая 1142);
 23-й день 2-й луны 3-го года Кодзи (по юлианскому календарю — 28 марта 1144).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Книга Сун:「以康治道」.

События 
 1143 год (1-я луна 2-го года Кодзи) — император-инок Го-Тоба посетил свою мать;
 1143 год (5-я луна 2-го года Кодзи) — император Коноэ отправился в паломничество в Тодай-дзи и храмы на горе Хиэй;
 1143 год (2-й год Кодзи) — появление «парчи из Эдзо», китайской парчи, проникшей в Японию через Хоккайдо.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература